XR peut faire référence à :
 Extinction Rebellion, un mouvement social écologiste international ;
 Extended release en pharmacologie, signifiant « à libération prolongée » ;
 Honda XR, un ancien modèle de moto de la marque Honda ;
 Harley-Davidson XR 1000, un ancien modèle de moto de la marque Harley-Davidson ;
 un code pour l'immatriculation des remorques d'autorail du matériel moteur de la SNCF, en France ;
 2004 XR190, un objet épars découvert en 2004 par des astronomes membres de l'université de Colombie britannique à l'aide du télescope Canada-France-Hawaii.